Суперкубок России по футболу прошёл в субботу 26 июля 2014 года в Краснодаре. В матче встретились чемпион России 2013/2014 — московский ЦСКА и обладатель Кубка России сезона 2013/2014 — «Ростов». армейцы защитили титул, выиграв 3:1.

Спонсоры 
25 мая 2014 года в Санкт-Петербурге Российский футбольный союз подписал соглашение о партнерстве с компанией Huawei. Договор о сотрудничестве заключен до июля 2016 года. Соглашение предусматривает рекламную и маркетинговую поддержку, а также поставки мобильных устройств для игроков и тренеров сборной, технического персонала команды. Также по условиям контракта Huawei становится спонсором Суперкубка России 2014 и спонсором Кубка России 2014/2015.

Игроки, выбывшие из строя 

Расмус Эльм пропустил матч из-за болезни.

Подробности

Статистика матча

Ссылки 
 Официальный сайт РФПЛ

Примечания 

Суперкубок России по футболу
Футбол в России в 2014 году
Матчи ФК ЦСКА Москва
Матчи ФК «Ростов»
Спортивные соревнования в Краснодаре
Июль 2014 года
События 26 июля
2014 год в Краснодарском крае